Орос-Бетелу ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 23,46 км². Население —  205 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Oroz-Betelu

Муниципалитеты Наварры